Стрижаков — фамилия и топоним; имеет женскую форму Стрижакова.

 Стрижаков, Александр Николаевич (род. 1937) — советский и российский учёный-медик, специалист в области акушерства и гинекологии, академик РАМН (1999), академик РАН (2013). 
 Стрижаков, Анатолий Ефимович (1932-2008) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 Стрижаков, Олег Филиппович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет. 
 Стрижаков — село на Украине, находится в Оратовском районе Винницкой области.

Примечания 

 См. также 
 Стрижак